Лясковская — женская форма фамилии .
 Лясковская, Ирена (1925—2019) — польская актриса театра, кино и телевидения.
 Лясковская, Наталья Викторовна (род. 1958) — русский писатель, поэт, переводчик, публицист.
 Лясковская, Ольга Антоновна (1892—1988) — советский искусствовед, автор монографий.
 См. также 
 Поремба-Лясковска — село в Польше в сельской гмине Скала Краковского повята Малопольского воеводства.